Kassel puede estar referido a:

Geografía 
 Kassel, tercera ciudad en cuanto a importancia, de la región de Hesse (Hessen), que se encuentra en el centro de la República Federal de Alemania, a orillas del río Fulda.
 Región de Kassel, una de las tres regiones administrativas en el estado federado de Hesse (Alemania).
 Distrito de Kassel, un landkreis ubicado en la Regierungsbezirk Kassel, en el norte del estado federal de Hesse (Alemania).
 Hesse-Kassel, antiguo Estado independiente en lo que actualmente es Alemania.
 Kassel (Senegal), ciudad de Senegal situada en Baja-Casamance (o Baja-Casamanza).

Instituciones 
 Universidad de Kassel, universidad pública situada en el estado federado de Hesse (Alemania).